Expo (film), kortfilm 
Expo (metrostation) van de metro van Singapore
In het algemeen: tentoonstelling (als inkorting van 'expositie')
Expo.02
De Engelstalige benaming voor de wereldtentoonstelling
Expo 58
Expo 2000
Expo 2005
Expo 2008
Expo 2010
Expo 2068, aflevering van Captain Scarlet